Die Ghana Premier League 2019/20 war die 60. Saison der höchsten ghanaischen Spielklasse im Fußball. Es nahmen 18 Mannschaften teil, die je zwei Mal gegeneinander antreten sollten. Die Saison begann am 29. Dezember 2019. Im März 2020 wurde die Saison zunächst unterbrochen, bevor sie am 30. Juni aufgrund der COVID-19-Pandemie in Ghana abgebrochen wurde.

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2019 2020
Fußballsaison 2019/20